Khoury oder el-Khoury ist der Familienname folgender Personen:

 Adel Theodor Khoury (* 1930), libanesischer katholischer Theologe
 Angela Jurdak Khoury (1915–2011), libanesische Soziologin und Diplomatin
 Basile Khoury (1900–1985), erster Erzbischof der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche von Sidon im Libanon
 Basilio Khoury (1883–1941), syrischer Erzbischof von Homs
 Béchara el-Khoury (1890–1964), der erste Präsident des Libanon
 Bechara El-Khoury (* 1957), libanesisch-französischer Komponist
 Clara Khoury (* 1976), israelische Schauspielerin
 Elias Khoury (* 1948), libanesischer Schriftsteller
 Elias Khoury Slaiman Slaiman (* 1951), syrischer Priester, Bischof von Latakia
 Elissa Khoury (* 1972), libanesische Pop-Sängerin
 Fares Al-Khoury (1877–1962), syrischer Politiker, siehe Faris al-Churi
 Flaviano Khoury (1859–1920), Erzbischof der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche von Homs in Syrien
 George Khoury (1912–1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Georges Khoury (* 1970), syrischer Geistlicher und melkitisch griechisch-katholischer Bischof von Nossa Senhora do Paraíso em São Paulo
 Henri Khoury, libanesischer Jurist und Politiker

 Joyce El-Khoury, libanesisch-kanadische Sopranistin
 Makram Khoury (* 1945), palästinensischer Schauspieler
 Maroun Khoury Sader (1926–2015), libanesischer maronitischer Geistlicher der Erzeparchie Tyros
 Marwan Khoury (* 1968), libanesischer Musiker
 Nabil el-Khoury (* 1941), libanesischer Professor für Philosophie
 Paul Khoury (1921–2021), libanesischer Philosoph 
 Raif Georges Khoury (1936–2017), syrischer Islamwissenschaftler und Arabist
 Raymond Khoury (* 1960), libanesischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Tanios El Khoury (1930–2022), libanesischer Geistlicher und maronitischer Bischof von Sidon
 Timotheos Matta al-Khoury (* 1982), syrischer Geistlicher, Erzbischof von Homs und Hama
 Toni Khoury (* 1935), libanesischer Sportfunktionär
 Vénus Khoury-Ghata (* 1937), libanesisch-französische Schriftstellerin und Lyrikerin

Siehe auch:
 Khouri
 Churi
 Kouri
 Kury
 Kuri